Иде:
 Фамилия
 Иде, Иван Андреевич (1744—1806) — профессор математики Московского университета (1804—1806)
 Юдзи Иде — японский автогонщик.
 Топоним
 Иде (посёлок) — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Киото.